Etxeberria  (po suvremenom baskijskom pravopisu) je baskijski topononim i prezime. U prijevodu znali "nova kuća". 

Izvorno prezime je često povezivano s izgradnjom novih farmi (baserri) nakon uvođenja američkih poljodjelskih kultura poput kukuruza i krumpira. U mnogim područjima Baskije, prezime Etxeberri(a) je nekad bilo povezano s naturaliziranim Romima, dok je u Francuskoj Baskiji ponekad prevedeno na gaskonjski kao "Casenave"/ "Cazenave". 

Kako baskijski jezik nije imao ujednačen pravopis do 1960-tih već se pisao po raznim pravilima pod utjecajem susjednih romanskih jezika ovo prezime se može naći u raznim oblicima:

Etchevery, Etcheverry, Echeverri, Echeberria, Cheberri, Cheberry, Etxeberry 
Etxebarri, Etxebarria, Echebarría, Echevarría, Chávarri, Chavarria, Hechavarria 
Etxeber, Echeber 
Xavier, Xabier 
Etxeberre, Echeberre 
Txiberri, Chiberri 
Etxeberrieta, Etxebarrieta 

Iskrivljeni oblik Xabier je ime dvorca u Navari gdje je rođen sv. Franjo Ksaverski. Po njemu se ime Xabier raširilo po Španjolskoj i njenim kolonijama te u suvremenom španjolskom evoluiralo u Javier-jedno od najučestalijih imena u španjolskom govornom području.

Poznate osobe s prezimenom Etxeberria 
Joseba Etxeberria-nogometaš iz Španjolske
Luis Echeverría-predsjednik Meksika (1970. – 1976.)
Sandra Echeverría-meksička glumica
Baskijska prezimena